A 2020-as olasz szuperkupa-döntőjét 2021. január 20-án játszotta a 2019–2020-as olasz bajnokság győztese, a Juventus, valamint a 2019–2020-as szezon kupagyőztese, az SSC Napoli. A találkozó helyszíne az olasz Reggio Emiliában található Mapei Stadion volt. A mérkőzést a Juventus nyerte meg 2–0 arányban.

A mérkőzés háttere 
A Juventus 9. egymást követő döntője volt, míg 16. az összesítésben a Szuperkupa történelmében. A Juventusnak 8 Szuperkupa-győzelme volt a mérkőzést megelőzően, a Napoli pedig korábban kétszer nyerte meg a trófeát, mindkét korábbi győztes mérkőzését a Juventus ellen vívta.

A mérkőzés

Megjegyzés

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
2019–2020-as olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2019–2020-as olasz labdarúgókupa

olasz szuperkupa
Olasz labdarúgó-szuperkupa
Juventus FC